Prastina ist der Name folgender Personen:

 Gaius Prastina Messalinus, römischer Politiker und Senator
 Gaius Prastina Pacatus, römischer Suffektkonsul 160